Een verkeersweg:
A74 (Duitsland), zie Bundesautobahn 74
A74 (Groot-Brittannië)
A74 (Nederland), zie Rijksweg 74
A-74 (Spanje)